Il singolare del Tata Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michal Tabara era il detentore del titolo.

Guillermo Cañas ha battuto in finale Paradorn Srichaphan 6-4, 7-6 (7-2).

Teste di serie 

  Guillermo Cañas (campione)
  Thomas Johansson (quarti)
  Fabrice Santoro (quarti)
  Andrei Pavel (semifinali)

 Maks Mirny (primo turno) 
 Dominik Hrbatý (secondo turno) 
 Michal Tabara (primo turno) 
 Kristian Pless (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2002
ATP Tour 2002